Atchison (Kalifornia)
Atchison (Kansas)
Atchison megye (egyértelműsítő lap)